Résultats détaillés de l’édition 1966 des Internationaux de France de tennis qui est disputée du 23 mai au .

Palmarès

Simple messieurs 
Tony Roche bat en finale le hongrois István Gulyás, après avoir éliminé en demi-finale le français François Jauffret en 5 sets

Double messieurs

Simple dames

Têtes de série 
37 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1966
France
France
Sport en France en 1966
Tennis en mai 1966
Tennis en juin 1966